Nicorești se poate referi la:
Localități din România:
Nicorești, Alba
Nicorești, Bacău
Nicorești, Galați, reședința comunei cu același nume